Ли Чхан Мён (хангыль: 리창명; 2 января 1947) — северокорейский футболист, вратарь, участник чемпионата мира 1966 года.

Карьера

В сборной 
Ли Чхан Мён дебютировал в сборной КНДР незадолго до начала чемпионата мира 1966 года. Он принял участие в отборочных матчах с Австралией, а позже, на чемпионате защищал ворота во всех четырёх встречах своей команды. Ли Чхан Мён был самым молодым игроком в составе сборной КНДР (на момент начала турнира ему было всего 19 лет). Несмотря на его старания, девять пропущенных мячей в четырёх играх (пять из них Ли пропустил в четвертьфинальной игре с португальцами) не дали сборной КНДР продвинуться дальше четвертьфинала.
Ли также принял участие в отборочных матчах к чемпионату мира 1974 против сборных Ирана, Кувейта и Сирии.

Итого: 12 матчей / 16 пропущенных голов; 4 победы, 4 ничьих, 4 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты КНДР
Игроки сборной КНДР по футболу